Ende der Welt steht für:
 Das Ende der Welt, geografische Vorstellung und Name von geografischen Objekten
 die Vernichtung der Menschheit, der Erde oder des Universums, siehe Weltuntergang

Ende der Welt oder Weltende steht für die folgenden

Werke:
 Am Ende der Welt (Nikolai Leskow), Erzählung von Nikolai Leskow (1875)
 Der Krieg am Ende der Welt, Roman von Mario Vargas Llosa (1981)
 Der Leuchtturm am Ende der Welt, Roman von Jules Verne (1906)
 Hard-Boiled Wonderland und das Ende der Welt, Roman von Haruki Murakami (1985)
 Weltende (Else Lasker-Schüler), Gedicht von Else Lasker-Schüler
 Weltende (Jakob van Hoddis), Gedicht von Jakob van Hoddis
 Welt-Ende – Gericht – Neue Welt, Oratorium von Joachim Raff (1882)

Filme:
 Alarm für Cobra 11: Das Ende der Welt, deutscher TV-Krimi
 Am Ende der Welt (1947), deutscher Film von Gustav Ucicky 
 Am Ende der Welt (1975) (Niemandsland), deutscher Film von Hans Kratzert 
 Category 7 – Das Ende der Welt, US-amerikanisch-deutscher Film von Dick Lowry, 2005
 Das Ende der Welt (1931), französischer Film von Abel Gance
 Das Ende der Welt (1977), amerikanischer Film von John Hayes 
 Das Ende der Welt (2009), dänischer Film von Tomas Villum Jensen 
 Das Licht am Ende der Welt, spanisch-italienisch-französisch-liechtensteinischer Film von Kevin Billington (1971)
 Ein Zuhause am Ende der Welt, US-amerikanischer Film von Michael Mayer (2004)
 Ich komme vom Ende der Welt, italienischer Film von Terence Young (1967)
 Insel am Ende der Welt, US-amerikanischer Film von Robert Stevenson (1975)
 Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt, US-amerikanischer Film von Gore Verbinski (2007)
 Tatort: Am Ende der Welt, Schweizer Fernsehfilm von Helmut Förnbacher (1998)

Siehe auch:
 Bis ans Ende der Welt
 Einfach das Ende der Welt
 World’s End
 End of the World